Bieżuń (plaats), plaats in Polen
 Bieżuń (gemeente), gemeente in Polen